Pietro Conti da Cilavegna, ingegnere e inventore italiano
Piero Conti, vescovo cattolico italiano